Zanchia är ett släkte av svampar. Zanchia ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Zanchia